Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1992, classée en catégorie World Series, s'est disputée du 6 au .

Emilio Sánchez remporte le simple messieurs. En finale, il bat Guy Forget, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sergio Casal et Emilio Sánchez. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1992 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1992
Tennis en Australie en 1992
Sydney
Tennis en janvier 1992